

Volksplein in Kortrijk

Volksplein in Shanghai
 Renmin Guangchang, metrostation onder het Volksplein in Shanghai